Léopold Dardy (1826-1901), prêtre et folkloriste français ;
 Albert Dardy (1874-1921), écrivain, paysagiste et soldat français.